Palazzo del Giardino ist der Name zweier Paläste in Italien:
 Palazzo del Giardino in Parma
 Palazzo del Giardino (Sabbioneta) in Sabbioneta